Porte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Porte, Italien, Piemonte, Provincia di Torino,

Personer 
 Richie Porte, australisk cyklist
 Suzanne Porte, fransk friidrottare

Övrigt 
Porté räckvidd för artilleri

Robotskapade Italienförgreningar